San Luis Potosí, stato del Messico
 San Luis Potosí, capitale dell'omonimo stato